This Is the Time (álbum)
 This Is the Time (canção de Billy Joel)
 This Is the Time (canção de Epica)

Desambiguação